Příjmení Poirier nese více různých osobností:

 Conrad Poirier (1912–1968) – kanadský fotograf
 Kim Poirier (* 1980) – kanadská herečka
 Lyne Poirierová (* 1968) – kanadská zápasnice – judistka

Externí odkazy